Dunst steht für:

 Dunst (Atmosphäre), eine Trübung der Erdatmosphäre durch Wassertröpfchen oder Aerosole
 Dunst (Mahlprodukt), ein Mahlprodukt, das bei der Vermahlung von Getreide entsteht
 eine Gruppe aus jungen homosexuellen Darstellern und Aktivisten, siehe Freistadt Christiania#Schwulenhaus
 Vogeldunst, in der Jägersprache sehr feiner Schrot für die Vogeljagd
 wasser- bzw. fetthaltige Küchen- und Duschabluft, siehe Wrasen
 mundartlich keinen (blassen) Dunst haben für Unwissenheit,
 sowie blauer Dunst für Zigarettenrauch und einige Filmtitel.

Dunst ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dunst (* 1997), österreichische Fußballspielerin
 Bruno Dunst (1919–1999), deutscher Kinobetreiber und Kleindarsteller
 Daniel Dunst (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Erwin Dunst (1929–2019), deutscher Gewerkschafter und Rundfunkrat
 Kirsten Dunst (* 1982), US-amerikanisch-deutsche Schauspielerin
 Manfred Dunst (* 1953), deutscher Kommunalpolitiker
 Tony Dunst (* 1984), US-amerikanischer Pokerspieler und Moderator
 Verena Dunst (* 1958), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch: